Stenderup kan henvise til flere stednavne i Danmark:
 Stenderup (Billund Kommune) – en by i Stenderup Sogn (Billund Kommune)
 Stenderup (Føvling Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Føvling Sogn
 Stenderup (Haderslev Kommune) – en bebyggelse i Grarup Sogn
 Stenderup (Hedensted Kommune) – en landsby i Stenderup Sogn (Hedensted Kommune)
 Stenderup (Hjørring Kommune) – en bebyggelse og et ejerlav i Mosbjerg Sogn
 Stenderup (Sønderborg Kommune) – en bebyggelse og et ejerlav i Nybøl Sogn
 Stenderup (Tønder Kommune) – en bebyggelse og et ejerlav i Toftlund Sogn
 Stenderup (Vejen Kommune) – en landsby i Stenderup Sogn (Vejen Kommune)
 Stenderup (Øster Lindet Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Øster Lindet Sogn

Stednavne i Sydslesvig:
 Stenderup (Sydslesvig) - en landsby i Siversted Sogn i Lusangel
 Stenderup (Gelting) - en landsby i Gelting Sogn i det østlige Angel